Pleurothallidinae — підтриба квіткових рослин триби Epidendreae родини орхідних (Orchidaceae). Включає понад 4000 видів з 29 родів. Поширені в Неотропіці.

Роди 
 Acianthera
 Anathallis
 Andinia
 Barbosella
 Brachionidium
 Chamelophyton
 Dilomilis
 Diodonopsis
 Draconanthes
 Dracula
 Dresslerella
 Dryadella
 Echinosepala
 Frondaria
 Kraenzlinella
 Lepanthes
 Lepanthopsis
 Masdevallia
 Myoxanthus
 Neocogniauxia
 Octomeria
 Pabstiella
 Phloeophila
 Platystele
 Pleurothallis
 Pleurothallopsis
 Porroglossum
 Restrepia
 Restrepiella
 Scaphosepalum
 Specklinia
 Stelis
 Teagueia
 Tomzanonia
 Trichosalpinx
 Trisetella
 Zootrophion

Посилання 
 DNA-based reclassification of the Pleurothallidinae 
 Alec M. Pridgeon, Rodolfo Solano and Mark W. Chase — Phylogenetic relationships in Pleurothallidinae (Orchidaceae): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences; American Journal of Botany. 2001;88:2286-2308 

Орхідні
Підтриби рослин